Mysis steht für:
 Mysis (Gattung), eine Gattung aus der Ordnung der Schwebegarnelen
 Mysis relicta, eine Art aus der Gattung Mysis, siehe Reliktkrebschen
 Mysis (Larvenstadium), ein Larvenstadium von Garnelen der Familie der Penaeidae